Đorđe Despotović – calciatore serbo
 Frane Despotović – allenatore di calcio a 5, ex giocatore di calcio a 5 ed ex calciatore croato
 Ranko Despotović – calciatore serbo
 Vesna Despotović – ex cestista jugoslava